Gloël ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gloël (1855–1940), deutscher Philologe
 Johannes Gloël (1857–1891), deutscher evangelischer Theologe